Rostrum o esperó (nàutica), forma de proa dels vaixells de guerra que permet a un vaixell atacar-ne un altre en envestir-lo 
 Rostrum o rostre, sèrie d'estructures presents al cap en diferents grups d'animals
 International Rostrum of Composers, nom anglès de la Tribuna internacional dels compositors